Густаво Куертен був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його переміг Марат Сафін, який вперше з'явився в основній сітці турнірів Великого шолома.

У фіналі Карлос Мойя переміг Алекса Корретху з рахунком 6–3, 7–5, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 1998 French Open Men's Singles draw – Association of Tennis Professionals (ATP) 

1998 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу